Station Bruges is een spoorwegstation in de Franse gemeente Bruges (Gironde).

Bruges